Hitrostno drsanje na Zimskih olimpijskih igrah 1988'''.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

1988
Športi Zimskih olimpijskih iger 1988